Еле́на Алекса́ндровна Соколо́ва (род. 8 сентября 1973) — российская актриса и певица.

Биография 
В 1995 году окончила Музыкальное училище имени Гнесиных в Москве по специальности «актёр музыкального театра». Сценическому искусству училась у М. А. Ошеровского.

1995—2005 — ведущая актриса Театра оперетты Урала.

2005—2012 — солистка Музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва.

С 2012 года — актриса Московского театра «Экспериментъ».

Театральные работы 
В Театре оперетты Урала (основные):

 Александра («Царевич» — оперетта Ф. Легара, — режиссёр В. О. Цюпа);
 Виолета («Холопка» — оперетта Н. М. Стрельникова, режиссёр В. О. Цюпа);
 Доротея («Доротея» — музыкальный спектакль Т. Н. Хренникова, режиссёр Б. Б. Лагода);
 Марица («Марица» — оперетта И. Кальмана, режиссёр К. С. Стрежнёв);
 Сильва («Сильва» — оперетта И. Кальмана, реж. Б. Б. Лагода);
 Ханума («Ханума» — по одноимённой пьесе А. А. Цагарели, режиссёр Б. Б. Лагода).

В Музыкальном театре под руководством Геннадия Чихачёва (основные):
 Акбара («Плаха» — мюзикл-притча А. Кулыгина по мотивам одноимённого романа Ч. Т. Айтматова на либретто Л. Яковлева);
 Мадемуазель Куку («Астрономия любви» — мюзикл М. Самойлова по пьесе М. Себастьяну «Безымянная звезда»);
 Бетси Тверская («Анна Каренина» — мюзикл М. Самойлова по одноимённому роману Л. Н. Толстого);
 Робинзон («Бесприданница» — мюзикл А. Кулыгина по одноимённой пьесе А. Н. Островского на либретто Г. Котова);
 Волк («Волк и семеро козлят» — мюзикл Н. Орловского на либретто М. Садовского);
 Моргана («Садко и Царевна Морская» — мюзикл В. Качесова на либретто А. Огарёвой по мотивам русских былин);
 Маритана («Дон Сезар де Базан» — оперетта по мотивам одноимённой пьесы Филиппа Дюмануара и Адольфа д’Эннери);
 Мать Нелли («Униженные и оскорблённые» — мюзикл А. Журбина по мотивам одноимённого романа Ф. М. Достоевского);
 Кручинина («Без вины виноватые» — оперетта А. Кулыгина по мотивам одноимённой пьесы А. Н. Островского);
 Сваха («Женитьба Бальзаминова» — музыкальная комедия А. Кулыгина по мотивам одноимённой пьесы А. Н Островского);
 Поганка («Грибной переполох» — мюзикл А. Кулыгина на либретто Е. Богдановой);
 Сорока («Ну, Волк, погоди!» — музыкальная сказка Г. Чихачёва на музыку Т. Петровой);
 Анна («Золушка» — мюзикл А. Кулыгина по сценарию Е. Шварца);
 Лиса («Теремок» — опера А. Кулыгина по сказке С. Я Маршака);
 Примадонна («Даёшь оперетту!» — шоу-спектакль по мотивам советских оперетт и музыкальных комедий на либретто Е. Богданова);
 Матильда («Так любят только гусары!» — водевиль М. Шмотовой по пьесе Ф. А. Кони «Девушка-гусар»).

В Московском театре «Экспериментъ»:
 Виолетта, цветочница «Фиалка» («Фиалка Монмартра»);
 Лиза Эрдели («Графиня Марица» — новая редакция одноимённой оперетты И. Кальмана);
 Баронесса Стаси («Княгиня Чардаша — Сильва Вареску» — новая редакция оперетты И. Кальмана «Королева чардаша (Сильва)»);
 Мабель Гибсон, артистка цирка («Мистер ИКС» — новая редакция оперетты И. Кальмана «Принцесса Цирка»);
 Мэри Поппинс («Здравствуйте, Мэри Поппинс» — семейный мюзикл по мотивам книг П. Траверс),
 Королева Мачеха («Принцесса Белоснежка» — сказочное музыкальное шоу по мотивам сказки братьев Гримм и балета Б. Павловского),
 Мачеха Золушки («Бал сказок Золушки»);
 Царица Милитриса, младшая сестра («Сказка о царе Салтане» — музыкальный спектакль по мотивам сказок А. С. Пушкина);
 Червонная Королева, Королева Цветов, сестра Алисы («Новые приключения Алисы в Стране Чудес»);
 Директриса Фарагонда, Лейла («Школа волшебниц»);
 Морская Царевна («Летучий корабль» — детский мюзикл по мотивам одноимённого советского мультфильма и русских сказок);
 Марфа-Сводница («Василиса Премудрая» — сказочное шоу по мотивам русских сказок и песен);
 Лиса («Дисней-шоу»);
 Матушка-Метелица, Малаша («Матушка Метелица»);
 Снежная Королева («Тайны Снежной Королевы»);
 Мама, Королева Снежинок («Принц Щелкунчик»);
 Баба-Яга («Волшебный микрофон»).

Отзывы критиков 

«В роли Кручининой выступает только что приглашенная из Новоуральской оперетты Елена Соколова — три года назад на московских гастролях „театра закрытого города“ мы восхищались её умной и обаятельной Сильвой».

«Доступность, а не вымученность тематических идей спектакля — ключ к сердцам исполнителей. Среди них выделилась Елена Соколова, создавшая запоминающийся образ Кручининой».

Отдельно хочется отметить работу актрисы Музыкального театра Геннадия Чихачева, очаровательной Елены Соколовой в ярко показанном ею образе юной Бетси Тверской (у Чихачева в спектакле герои показаны в двух ипостасях, в юности и в зрелые годы). Елена совсем по новому трактовала этот образ, она безусловно показала бездну присущих ей изящества, таланта, аристократизма и грациозности. Но именно оттенки грациозности и безудержной Фолибержеровской энергии, в сцене Салона Китти, несколько отеплили образ холодной светской красавицы, сменившей красное бальное платье на амазонку и показавшей блистательный фейерверк энергии и таланта.
  

"Очень хороши обе исполнительницы Мадемуазель Куку. Но если ветеран театра «Татьяна Петрова давно зарекомендовала себя многогранным мастером, то появление в той же роли Елены Соколовой во многом стало неожиданностью. Примадонна Театра оперетты Урала, перейдя к Чихачёву, успела выступить в разных ролях, но столь откровенно характерных у неё, кажется, ещё не было. Тем больший эффект производит у неё придуманное Чихачёвым финальное преображение».

«Очень хороша Елена Соколова в роли Мадмуазель Куку: сначала острогротесковая, потом глубоко несчастная, а в финале — женственная, полная надежд на то, что и в её судьбе появится какая-то звезда».

«Замечательная актриса Елена Соколова, будучи по природе героиней, виртуозно и бесстрашно играет острохарактерную роль. Обнаруживая в этой дурёхе, застегнутой на все пуговицы, трогательную женщину, не только изголодавшуюся по любви, но и тайно красивую (неожиданно драматичная ария второго акта, раскрывающая суть её характера — одна из удач музыкальной драматургии спектакля)».

«Соколова — певица и актриса, блестяще владеющая всеми оттенками характерности и вместе с тем умеющая быть невероятно лиричной, подтвердила высочайший исполнительский класс, создав образ яркий, не ходульный».

«Неожиданностью стало то, что сопрано ещё и у Робинзона, то есть у мужского персонажа. Эту мужскую роль в спектакле исполняет, кстати, одна из самых женственных актрис театра Елена Соколова. Играть мужскую роль женщине вообще нелегко. А уж играть роль комедийную, на грани буффонады, конечно, ещё во сто крат труднее. Самое занимательное, что в конце мюзикла Елена Соколова все-таки обретает своё женское естество, потому что, по версии либреттиста Георгия Котова, Робинзон — всё-таки… женщина. Это оказывается… дочь знаменитого провинциального актёра Аркадия Счастливцева из другой пьесы Александра Николаевича Островского — „Лес“».

Великолепный в своей харизматичности Алексей Городецкий и изящно-трагичная Елена Соколова, как некой соединительной канвой, пронзают своими партиями весь спектакль. На мой взгляд, именно они олицетворяют здесь флер Достоевского. Это великолепное решение с окошком в верхней части декорации, из которого являлись то грозная инфернальность Алексея Городецкого, то нежная грусть Елены Соколовой, оказало на зрителей достаточно сильный эффект. Елена Соколова  так искренне играла (впрочем, как и всегда) юную мать Нелли, что я поймал себя на том, что хотел буквально выйти на сцену и защитить её от милейшего Евгения Башлыкова, так  отчетливо и глубоко сыгравшего князя Волковского, внеся в его образ соответствующую отрицательную харизму. Ну, впрочем, как я знаю, это был не первый случай, когда талант Елены Соколовой подвигал зрителей на подвиги. Мне рассказывали, что в одном из детских спектаклей Елена так талантливо сыграла лису, что один юный зритель бросился на сцену спасать от нехорошей лисы несчастных зверюшек. О, эта волшебная сила искусства!
  

«Замечательная актриса Елена Соколова, которую мы привыкли видеть в ролях героинь, играет не просто эксцентрическую странность, вроде „женской ипостаси“ графа Орловского из венской версии „Летучей мыши“, а существо почти инфернальное — внимательное к происходящему, но до поры скрывающее свою истинную роль. А роль эта неожиданно драматична и противоречива. Подобно Шуту из шекспировской комедии, этот Робинзон становится в финале вторым „я“ героини, её лирическим двойником, когда, открыв свою женскую сущность, повторяет вслед за Ларисой Дмитриевной и вместе с нею сокровенные монологи и мучительные признания».

Премии 
 1997 год — лауреат 1 премии Международного конкурса артистов оперетты имени Михаила Водяного Одесса
 «Лучшая женская роль» на конкурсе и фестивале «Браво!»—1999 за роль Доротеи в спектакле Театра оперетты Урала «Доротея» 
 Лауреат конкурса актёров на лучшую женскую роль города Новоуральск
 Лауреат приза Зрительских симпатий Международного Союза писателей «Альтернатива»

Примечания

Ссылки 
 Соколова Елена Александровна. База данных «Актёры России».
  Елена Соколова на сайте театра Чихачёва.
 Владимир Чекмарёв. Театр который дарит тепло ISBN 978-5-88532-762-6
 Елена Александровна Соколова на сайте театра «Экспериментъ».

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Певцы и певицы оперетты
Лауреаты премии «Браво!»